Села:
 Триліси — Київська область, Фастівський район
 Триліси — Кіровоградська область, Олександрівський район
Залізниця:
 Триліси — пасажирський зупинний пункт Південно-Західної залізниці